Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Звєрєва, яка виступала в парі з Лорі Макніл.

Макніл і Звєрєва програли в півфіналі парі Маріанн Вердел і Тамі Вітлінгер-Джонс.

Габріела Сабатіні і Бренда Шульц виграли титул, перемігши у фіналі Вердел і Вітлінгер-Джонс з рахунком 5–7, 7–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Ліза Реймонд /  Пем Шрайвер (півфінал)
 Габріела Сабатіні /  Бренда Шульц (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Ameritech Cup Doubles Draw

Ameritech Cup
Тур WTA 1995